Wszystkie łzy piekła – komiks z serii XIII, autorstwa Jeana Van Hamme’a (scenariusz) i Williama Vance’a (rysunki).
Album ten ukazał się w Polsce w roku 2000 nakładem wydawnictwa Siedmioróg.

Fabuła komiksu 
Trzynastka przebywa w zakładzie karnym dla umysłowo chorych na oddziale pod specjalnym nadzorem. Tam poddawany jest specjalnej kuracji elektrowstrząsowej przez doktora Johanssona, aby odzyskać pamięć. Doktor ma specjalne instrukcje ma mu ją przywrócić po dobroci albo siłą.

Tymczasem Generał Ben Carrington wezwany do Waszyngtonu, dowiaduje od pułkownika Amosa, iż to Steve Rowland zabił prezydenta Sheridana. następnie Amos oświadcza, iż Trzynastka tak naprawdę nie jest tym za kogo wszyscy go mają - Stevenem Rowlandem. Amos dowodzi, że Trzynastka ma wykonaną laserową operacją plastyczną twarzy i opuszki jego palców poddano podobnej operacji. Jedyny ślad to ustalenie jego prawdziwej tożsamości. Prosi on generała aby ten jako szef sztabu ustalił listę ludzi, którzy przewinęli się przez ośrodki szkolenia dla najlepszych wojskowych i których rysopis odpowiadałby portretowi numeru XIII. Tymczasem w zakładzie karnym odwiedza Trzynastkę Mangusta obiecując mu, że zajmie się nim tam ktoś ze szczególną troską.

Tymczasem podstępem do zakładu dostaje się porucznik Jones pozorując swoje samobójstwo, trafia na młodego internistę który tam praktykuje i zabiera ją tam na oddział. Pułkownika Amos, dzięki teczce od generała ustala, iż Trzynastka może być zagonionym agentem - Rossem Tannerem. Trzynastka przy pomocy porucznik Jones ucieka z zakładu karnego, trafia do domu generała Carringtona. Tam Ben podejmuje decyzję aby go wysłać tam gdzie nikt go nie odnajdzie.

Tożsamość Trzynastki w trzecim tomie 
 Steve Rowland - imię i nazwisko jakim nazywają XIII w zakładzie karnym.
 Ross Tanner - tożsamość, którą dostaje od generała Bena Carringtona.

Bibliografia 
 Jean Van Hamme, William Vance: XIII, Wszystkie łzy piekł. Wrocław: Siedmioróg, 2000.

XIII
Twórczość Jeana Van Hamme’a